Трибен () — город () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лицен.  Население составляет 3407 чел. (на 1 янв. 2016г.). Занимает площадь 45,53 км². Официальный код  —  6 12 47.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гельмут Шоттль (СДПА) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 Социал-демократы (СДПА) занимает 13 мест (17 в 2005 году)
 Народники (АНП) занимают 4 места (4 в 2005 году)
 Свобода (АПС) занимает 2 места (0 в 2005 году)
Коммунисты (КПА) занимают 2 места (0 в 2005 году)

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии